Bocchus er navnet på to konger af Mauretanien.

 Bocchus 1.
 Bocchus 2.